Ричардсон има више значења:
 Округ Ричардсон (Небраска), округ у америчкој савезној држави Небраска
 Ричардсон (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас

Особе 
 Џексон Ричардсон, француски рукометаш
 Џејсон Ричардсон (кошаркаш), амерички кошаркаш
 Миранда Ричардсон, енглеска глумица
 Овен Виланс Ричардсон, британски физичар
 Ралф Ричардсон, енглески глумац
 Норман Ричардсон, амерички кошаркаш
 Самјуел Ричардсон, енглески књижевник